В род Harpalus включают более 420 видов из 11 подродов.

Систематика 
 род: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:  (=бегун разноцветный)
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:  (=)
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:  (=бегун медлительный)
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания

Ссылки 
 
 

Harpalus